Аконий Катуллин Филомафий () — государственный деятель Римской империи середины IV века, консул 349 года.

Биография 
Отцом Филомафия был Аконий Катуллин, проконсула Африки в 317—318 годах.

Известны многие занимаемые им должности: он был консулом-суффектом (год неизвестен), президом Галлии (до 338 года), викарием Африки (338—339 годы), префектом претория Италии, Африки и Иллирика (341), префектом Рима (6 июля 342 года — 11 апреля 344 года). В 349 году ему было дано ординарное консульство, вместе с Ульпием Лимением.

Катуллин был язычником: известно, что он был инициатором закона (Кодекс Феодосия, XVI. 10. 3), защищающего языческие храмы, также найдена его надпись с посвящением Юпитеру Наилучшему Величайшему.

Его дочерью была Фабия Акония Паулина, вышедшая замуж за Веттия Агория Претекстата.

Примечания

Литература 
 
 Bagnall R.S., Cameron A., Schwarts S.R., Worp K.A. Consuls of the Later Roman Empire. Atlanta, Georgia, 1987. P. 232 ISBN 155540099X ISBN 9781555400996

Префекты претория эпохи домината
Городские префекты
Позднеантичные язычники